Преображе́нский сельсове́т (сельский совет)

Российская Федерация

Волгоградская область 
 Преображенский сельсовет Киквидзенского района

Ивановская область 
 Преображенский сельсовет Южского района (упразднён в 2000-х)

Кемеровская область 
 Преображенский сельсовет Тяжинского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в сельские территории)

Кировская область 
 Преображенский сельсовет Малмыжского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Красноярский край 
 Преображенский сельсовет Ачинского района
 Преображенский сельсовет Назаровского района

Липецкая область 
 Преображенский сельсовет Измалковского района

В ОКАТО Преображеновский сельсовет Добровского района называется Преображенским.

Оренбургская область 
 Преображенский сельсовет Бузулукского района
 Преображенский сельсовет Красногвардейского района
 Преображенский сельсовет Тоцкого района
 Преображенский сельсовет Шарлыкского района

Приморский край 
 Преображенский сельсовет Кировского района (упразднён в 2000-х)

Рязанская область 
 Преображенский сельсовет Кадомского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Ставропольский край 
 Преображенский сельсовет Будённовского района (упразднён в 2020 году)

Украина 
Преображенский сельский совет (Преображенська сільська рада)

Упразднены в 2020 году.

Днепропетровская область 
 Преображенский сельский совет Криничанского района
 Преображенский сельский совет Юрьевского района
 Преображенский сельский совет Межевского района
 Преображенский сельский совет Томаковского района

Запорожская область 
 Преображенский сельский совет Ореховского района

Луганская область 

 Преображенский сельский совет Сватовского района

Херсонская область 

 Преображенский сельский совет Чаплинского района